Уильям Вудинг Стармер (; , Веллингборо — ) — британский музыковед и композитор.

Окончил Королевскую академию музыки, ученик Т. О. Маттея (фортепиано), Чарлза Стеголла (орган) и Джорджа Макфаррена (композиция). В дальнейшем в 1906 г. был избран членом Академии.

С 1888 г. на протяжении двух десятилетий органист и хормейстер церкви Святого Марка в городе Танбридж-Уэллс. Затем профессор Бирмингемского университета. Считался крупнейшим специалистом по изучению колоколов, автором первого систематического подхода к их музыкальным свойствам и, в частности, к использованию в качестве музыкального инструмента.

Автор хоровой, вокальной и органной музыки. Написал ряд статей для Музыкального словаря Гроува. Учеником Стармера был в отрочестве композитор Алан Буш.

Примечания

Литература 
 Mr. W. W. Starmer // «The Musical Herald», No. 710 (May 1, 1907), pp. 131—134. 

Органисты Великобритании
Академические музыканты Великобритании
Музыковеды Великобритании